Реч терминал је латинског порекла и у језику може да означава:
 Завршетак нечега, крај одређене радње.
 Почетак или завршетак неке саобраћајне линије.
 Уређај за унос или излаз података из рачунара.
 Било која врста станице, или постаје.
 Систем за искрцавање и укрцавање терета у лукама и железничким станицама.

Види још 
 Аеродромски терминал

Латински изрази